Stieltjeskanaal (kanaal), een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe.
Stieltjeskanaal (plaats), een plaats in Drenthe.